Алекса́ндр Петро́вич Ивано́в:
 Иванов, Александр Петрович (1870—1938) — священник РПЦ, священномученик.
 Иванов, Александр Петрович (1919—1996) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Александр Петрович (род. 1979) — израильский фехтовальщик, судья.